Dorfkirche Horno bezeichnet:

 Dorfkirche Horno (Forst (Lausitz)), Kirchengebäude in Horno, Stadt Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Dorfkirche Horno (Jänschwalde), im Jahr 2004 gesprengte Kirche des inzwischen devastierten Dorfes Horno, Gemeinde Jänschwalde, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg